Dumb puede referirse a:

 «Dumb» (canción de Nirvana), 1993
 "Dumb» (canción de The 411), 2004
 «Dumb" (canción de Faith Evans), 2012
 «Dumb» (canción de Tich), 2013
 «Dumb», una canción de 1998 por la banda Garbage del álbum Version 2.0